Дни нашей жизни:
 Дни нашей жизни — пьеса Леонида Андреева 1908 года.
 Дни нашей жизни () — американская мыльная опера, транслируемая с 1965 года.
 Дни нашей жизни — дебютный роман Микиты Франко 2020 года.
 Days of Our Lives — музыкальный альбом группы Bro'Sis 2003 года.
 Days of Our Lives — музыкальный альбом Джеймса Отто 2004 года.

См. также 
 These Are the Days of Our Lives — песня группы Queen 1991 года.